Thouvenin ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrille Thouvenin (* 1976), französischer Schauspieler
 Jean Thouvenin (um 1765 – nach 1828), französischer Graphiker
 Louis Étienne de Thouvenin (1791–1882), französischer Offizier und Waffenkonstrukteur
 Florent Thouvenin (* 1975), Schweizer Jurist und Hochschullehrer